Valland est un nom propre français ou norvégien qui peut faire référence à :

Mythologie 
 , nom d'une partie de l'Europe habitée par des peuples celtiques et des peuples de langue romane dans la mythologie nordique de l’âge des vikings (793-1066).

Patronyme 

  (1975-), chanteuse norvégienne ;
  (1986-), biathlète norvégien ;
 Rose Valland (1898-1980), conservatrice de musée et résistante française ;
  (), auteure-compositrice-interprète canadienne ;

Odonyme 
 Passage Rose-Valland, voie du  de Paris.

Patronyme français